Чумной Доктор:
 Чумной доктор — врачеватель чумы в Средневековье.
 «Чумной Доктор» — серия комиксов, повествующая о народном мстителе, скрывающем свою личность под маской чумного доктора, созданная российским издательством Bubble Comics.
 «Чумной доктор» («Майор Гром») — серия комиксов о майоре МВД Игоре Громе, созданная российским издательством Bubble Comics.
 Чумной Доктор (Сергей Разумовский) — персонаж комиксов российского издательства Bubble Comics.

См. также 
 Майор Гром: Чумной Доктор